Bogey kan verwijzen naar:

Bogey (golf) - een golfterm
Bogey (motorfiets) - een motorfietsmerk